Засс Андрій Андрійович (1776—1830) — генерал-лейтенант Російської імператорської армії, учасник Наполеонівських воєн.
 Засс Андрій Павлович (1753—1815) — генерал-лейтенант Російської імператорської армії, учасник Наполеонівських воєн.
 Вернер Засс (1916—1945) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Григорій Христофорович фон Засс (1797—1883) — барон, генерал від кавалерії, засновник Армавіра.
 Катрін Засс (* 1956) — німецька акторка театру, кіно й телебачення.
 Нестор (Засс) (1825—1882) — єпископ Аляскинський й Алеутський.
 Олександр Іванович Засс (1888—1962) — відомий литовський стронґмен, артист цирку.
 Пауль-Генріх Засс (1919—1944) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Засс Ростислав Васильович (1940—1999) — український поет, прозаїк, публіцист.